Marianna – nome proprio di persona italiano femminile
Marianna – gioco con le carte, variante della briscola
Marianna – città dell'Arkansas, Stati Uniti d'America
Marianna – città della Florida, Stati Uniti d'America
Marianna – comune della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
Marianna – rappresentazione nazionale allegorica della Repubblica francese
602 Marianna – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Marianne
Mariana